Plusieurs cathédrales sont nommées en l'honneur du Saint-Sacrement :

États-Unis 
 la cathédrale du Saint-Sacrement, à Altoona, en Pennsylvanie ;
 la cathédrale du Très-Saint-Sacrement, à Détroit, dans le Michigan ;
 la cathédrale du Saint-Sacrement, à Greensburg, en Pennsylvanie ;
 la , à Sacramento, en Californie.

Autres pays 
 la , à Christchurch, en Nouvelle-Zélande ;
 la cathédrale du Très-Saint-Sacrement, à Montego Bay, en Jamaïque ;
 la cathédrale du Saint-Sacrement, à Yibin, en Chine.

Voir aussi 
 
 Notre-Dame du Très Saint Sacrement et Saints martyrs canadiens

~
SaintSacrement